Legoupil (variante : Le Goupil) est un nom de famille français notamment porté par :

 Julie Legoupil (née en 1984), joueuse de basket-ball française ;
 Jean-Baptiste Legoupil-Duclos (1740–1820), homme politique français.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme normand